Любе́цкий — фамилия. Известные носители:
 Любецкий, Лев Григорьевич (1920—2000) — советский актёр.
 Любецкий, Сергей Михайлович (1809—1881) — русский писатель и поэт, педагог, искусствовед и историк, москвовед.

 Любецкая, Татьяна Львовна (род. 1941) — советская чемпионка мира 1961 года по фехтованию.

См. также 
 Друцкие-Любецкие
 Любецки, Эммануэль